{{Компьютерная игра
| заголовок = «Калибр»
| изображение = Logotype Clbr.jpg
| разработчик =  1C Game Studios
| издатель = 
Калибр — многопользовательская онлайн-игра от третьего и от первого лица про современный спецназ. Проект относится к жанру тактического командного экшена, предлагает бои в режимах PvP (формат «4 на 4»), PvE (4 игрока против искусственного интеллекта) и PvPvE (4 игрока против искусственного интеллекта и 4 игроков противника). «Калибр» распространяется по бизнес-модели free-to-play. Ключевая особенность игры — реалистичное воспроизведение внешнего вида вооружения, спецсредств и экипировки сил специального назначения из разных стран. Особое внимание уделяется спецназу России и других стран СНГ.

Разработка 

Игра создается на графическом движке Unity. Анонс «Калибра» состоялся 17 декабря 2016 года на WG Fest — фестивале любителей игр Wargaming в Москве. Альфа-тестирование «Калибра» началось 16 декабря 2017 года, а закрытое бета-тестирование запланировано на первую половину 2019 года.

Разработчики «Калибра» сотрудничают с оружейными концернами «Калашников» и Lobaev Arms, давшими официальное разрешение представить свою продукцию в игре. В игре уже присутствуют АКС-74Н, АК-74М, АКС-74У, ПКП-М, РПК-74М, ПМ, ПЯ, СВД, СВДМ, ГП-25, Вепрь-12 «Молот», РПК-203; разработчики намерены добавить АК-12, «Сайгу», СВ-98, АМ-17, АМБ-17 и другие модели.

Разработчики в создании «Калибр» ориентируются на мужскую аудиторию, когда можно погрузиться в аутентичную спецназовскую игру, почувствовать поддержку группы и ощутить себя хорошими парнями. Игра не позиционируется как симулятор, ориентация идёт на внимание и уважение к деталям, реалистичные образы бойцов, но после создания этой модели реализм заканчивается. Создатели пытаются углубиться в гиперреализм, уделяя большое внимание к деталям. Так, в «Калибре» есть четыре типа бойцов-оперативников: штурмовик, пулеметчик, снайпер и медик. Дизайнеры поставили сложную задачу: сделать каждый набор («коллекцию») в одном стиле, но при этом должны быть чётко выражены особенности, с помощью которых игрок быстро мог определить: какого типа боец перед ним и из какого подразделения.

Для того, чтобы понять специфику спецназа, что в нём существенное и какие элементы тактики можно заменить на условности, разработчики общались с оперативниками из спецподразделений. В этом процессе они поняли и формализовали ключевое правило: «Спецназ — это прежде всего команда». И далее, если большинство шутеров построено на внимании к одному игроку-супергерою, то в «Калибре» невозможно выиграть в одиночку: отстрелять противников, уютно устроившись со снайперской винтовкой в укрытии, не удастся.

Миновав девять альфа-тестов, закрытый бета-тест, 29 октября в 2019 году игра Калибр официально вышла в открытый бета-тест, тем самым открыв себя для десятков тысяч игроков из разных стран.

1 декабря 2020 года было объявлено, что компания Wargaming.net перестаёт оперировать игру и с 27 января 2021 года (обновление 0.9.0) издавать игру будет её разработчик — 1С Game Studios.

Игровой процесс 
Разработчики «Калибра» делают акцент на командном взаимодействии и тактической составляющей. Отслеживать развитие тактической ситуации помогает игровая камера с широким обзором, расположенная за персонажем.

В игре три режима: PvP (Столкновение, Ранговые бои (Взлом)), PVE (Зачистка, Спецоперация, Натиск) и PvPvE (Фронт). Во всех режимах игроки становятся участниками команды из четырёх оперативников спецназа. Условие победы — захват базы, устранение всех противников, набор очков (режим «Фронт»), защита или взлом систем управления (режим «Взлом»).

Тактические роли 
Каждый оперативник команды выполняет одну из 4 тактических ролей (классов), которые отличаются друг от друга вооружением и специальными способностями :
 штурмовик — боец атакующего плана, сражающийся на ближней и средней дистанции;
 боец поддержки — боец оборонительного плана с тяжелым вооружением, прикрывающий огнём союзников;
 медик — поддерживает боеспособность союзников;
 снайпер — боец атакующего плана, поражающий противников с большого расстояния.

У каждого оперативника есть основное и дополнительное оружие, а также спецсредство (мина, граната, дымовая шашка, дрон, дробовик и т. д.).

Карты 
Бои 4 на 4 или против искусственного интеллекта будут проходить на картах с большим количеством препятствий и укрытий. Предусмотрена разрушаемость некоторых объектов на картах. Условия ведения боя будут отличаться: в частности, разработчики собираются реализовать в «Калибре» ночные карты. Все карты выполнены в реалистичном сеттинге, но локации вымышленные.

Коллекции спецназа 
Оперативники будут входить в коллекции, основанные на реальных подразделениях сил специального назначения разных стран мира. При этом коллекции будут отличаться не только внешне, но и игровым процессом. У каждого бойца будут свое вооружение и уникальная спецспособность, которые будут диктовать ему определённую тактику.

Примечания

Ссылки 
 

Игры только для Windows
Тактические шутеры
Многопользовательские онлайн-игры
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры Free-to-play
Игры на движке Unity